Termenul „Eisenberg” se poate referi la:

Munți:
Eisenberg (Briloner Höhen) un munte, Nordrhein-Westfalen
Eisenberg (Erzgebirge) un munte, Sachsen
Eisenberg (Knüll) un munte, Hessen
Cetăți:
Burg Eisenberg, Bayern
Localități:
Eisenberg (Allgäu), Bayern
Eisenberg (Pfalz), Rheinland-Pfalz
Eisenberg (Thüringen), Thüringen